Franek Zubrzycki (1915–1942) ps. „Mały Franek” – działacz ruchu robotniczego i ruchu oporu w czasie II wojny, dowódca pierwszego oddziału partyzanckiego Gwardii Ludowej
 statki:
 Franek Zubrzycki I (DAR 102) – kuter szkolno-rybacki Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, zbudowany ok. 1944
 M/T Franek Zubrzycki II ex. Pelikan – statek szkolny Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, zbudowany 1956
 M/S Franciszek Zubrzycki – semikontenerowiec (drobnicowiec uniwersalny), zbudowany 1973